Het seizoen 2007/2008 van AGOVV Apeldoorn was het vijfde jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Apeldoorn. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van eerstejaars trainer-coach John van den Brom, de opvolger van de opgestapte Rini Coolen, eindigde AGOVV op de achttiende plaats in de eindrangschikking. De club kreeg drie punten in mindering gebracht. In het bekertoernooi verloor de club in de achtste finales van FC Dordrecht, zij het pas na verlenging: 4-3. Topscorer van het seizoen werd opnieuw aanvaller Ruud ter Heide met 19 treffers in 33 competitieduels.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van AGOVV Apeldoorn

Voetnoten

 2007/08
AGOVV Apeldoorn